Актумсык ():

 Актумсык — село в Актогайском районе Карагандинской области Казахстана.
 Актумсык — прежнее название Васильевского золоторудного месторождения.
 Актумсык — мыс бывшего Аральского Моря на территории Каракалпакстана.